Plaats in Indonesië
 Langse (Karangsambung), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Langse (Margorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java